Othón P. Blanco (militair), Mexicaans militair
 Othón P. Blanco (gemeente), gemeente in Mexico